Gelre ist:

 die niederländische Bezeichnung für die Grafschaft Geldern (1046–1339) und das Herzogtum Geldern (1339–1795), ein historisches Territorium des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation
 die frühere niederländische Bezeichnung für die Stadt Geldern in Nordrhein-Westfalen
 Herold Gelre, der Amtsname des Herolds Claes Heinenzoon (um 1345–1414), Schöpfer des Armorial Gelre
 die Kurzbezeichnung für das Armorial Gelre, ein mittelalterliches Wappenbuch

Siehe auch:
 Geldern (Begriffsklärung)
 GelreDome
 Oost Gelre